Ryan Jorde (né le  à Kelowna, dans la province de Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Ryan Jorde débute en 1997 en Ligue de hockey de l'Ouest avec la franchise des Americans de Tri-City. Il restera 5 saisons dans cette ligue en jouant respectivement pour les Hurricanes de Lethbridge puis les Warriors de Moose Jaw. En 2001, il est repêché par les Sabres de Buffalo en Ligue nationale de hockey en  (). En 2002, il devient professionnel en s'engageant avec les Americans de Rochester en LAH. En 2005-200-, il joue en LAH puis en UHL avec les Trashers de Danbury et les Komets de Fort Wayne. De 2007 à 2009 il intègre la LIH avec les Generals de Flint et les Lumberjacks de Muskegon. Avec cette première équipe, il réalise jusqu'alors sa meilleure saison sur le plan des statistiques avec 18 points (2 buts et 16 assistances) en 45 matchs. En 2009, il rejoint l'EIHL. Il disputa une vingtaine de rencontres avant de s'engager la saison suivante avec les Rapaces de Gap en remplacement de Michael Beynon. Après son expérience européenne, Rayn Jorde est recruté par les Killer Bees de la vallée du Rio Grande en LCH.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1997-1998||Americans de Tri-City||LHOu ||3||0||1||1||2|| || || || || 
|-
|rowspan=2|1998-1999||Americans de Tri-City||LHOu ||19||0||1||1||7|| || || || || 
|-
|Hurricanes de Lethbridge ||LHOu||21||2||5||7||22||4||0||0||0||0
|-
|1999-2000|| Hurricanes de Lethbridge ||LHOu ||54||1||6||7||112|| || || || ||
|-
|rowspan=2|2000-2001|| Hurricanes de Lethbridge ||LHOu ||11||0||0||0||49|| || || || ||
|-
|Americans de Tri-City||LHOu||56||1||6||7||170|| || || || ||
|-
|rowspan=2|2001-2002|| Americans de Tri-City||LHOu||29||0||6||6||68|| || || || ||
|-
| Warriors de Moose Jaw||LHOu||23||0||4||4||62||8||0||1||1||2
|-
|2002-2003||Americans de Rochester||LAH||70||0||2||2||136|| || || || ||
|-
|2003-2004||Americans de Rochester||LAH||18||0||1||1||30|| || || || ||
|-
|-
|2004-2005||Americans de Rochester||LAH||36||1||3||4||52|| || || || ||
|-
|rowspan=2|2005-2006|| Trashers de Danbury||UHL||6||0||0||0||10|| || || || ||
|-
|Komets de Fort Wayne||UHL||60||3||6||9||107||5||1||0||1||7
|-
|rowspan=2|2005-2006|| Lock Monsters de Lowell||LAH||2||0||0||0||7|| || || || ||
|-
|Griffins de Grand Rapids||LAH||3||0||0||0||2|| || || || ||
|-
|2006-2007||Salmon Kings de Victoria||ECHL||23||0||5||5||34|| || || || ||
|-
|rowspan=2|2006-2007||Komets de Fort Wayne||UHL||23||0||3||3||15|| || || || ||
|-
|Generals de Flint||UHL||9||0||3||3||4||6||0||1||1||0
|-
|2007-2008||Generals de Flint||LIH||59||1||9||10||86||5||0||1||1||4
|-
|rowspan=2|2008-2009||Generals de Flint||LIH||45||2||16||18||40|| || || || ||
|-
|Lumberjacks de Muskegon||LIH||21||0||5||5||22|| || || || ||
|-
|rowspan=2|2009-2010||Hull Stingrays||EIHL||3||0||0||0||6|| || || || ||
|-
|Newcastle Vipers||EIHL||17||0||4||4||15||2||0||0||0||0
|-
|2010-2011||Gap Hockey Club||Ligue Magnus|| 22||0||2||2||22||5||0||0||0||2
|-
|2010-2011||Gap||CdF|| 1||0||0||0||2|| || || || || 
|-
|2010-2011||Gap||CdL|| 2||0||0||0||2|| || || || || 
|-
|2011-2012|2011-2012||Killer Bees de la vallée du Rio Grande||LCH|| 3||0||1||1||9|| || || || ||

Notes et références 

Naissance en mars 1982
Naissance à Kelowna
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur des Americans de Tri-City
Joueur des Hurricanes de Lethbridge
Joueur des Warriors de Moose Jaw
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Trashers de Danbury
Joueur des Komets de Fort Wayne
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Salmon Kings de Victoria
Joueur des Generals de Flint
Joueur des Lumberjacks de Muskegon (1992-2010)
Joueur des Hull Stingrays
Joueur des Newcastle Vipers
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur des Killer Bees de Rio Grande Valley
Défenseur de hockey sur glace